Флаг Мариуполя — официально утверждённый символ Мариуполя. Утверждён 22 декабря 1994 года, решением сессии городского совета.

Описание 
В центре голубого прямоугольного полотнища с соотношением сторон 2:3 размещён герб города, окружённый венком из жёлтых листьев, перетянутых сверху и по бокам снизу жёлтой лентой, на которой красными буквами написано название города на украинском, русском и греческом языках. В нижней части венка, в щитке, помещён герб города образца 1811 года: щит разделён горизонтально на две равные части, сверху голубое поле, снизу — чёрное, в чёрном поле серебряный полумесяц рогами вниз, на котором в синем поле стоит восьмиконечный золотой крест. По периметру всего полотнища флага проходит желтая кайма в 1/80 ширины флага. Кайма представляет собой орнамент из жёлтых и красных квадратиков.

См. также 
 Герб Мариуполя
 Мариуполь

Примечания

Ссылки 
 Украинское геральдическое общество

Мариуполь
Флаги городов Донецкой области